Calcaria ist der Name mehrerer Orte in der antiken Geographie:

 Calcaria in Britannien, heute Tadcaster in Yorkshire, England
 Calcaria Solarium in Gallia Narbonensis nordwestlich von Massilia